A 2010–2011-es magyar női röplabdabajnokság a hatvanhatodik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (Extraliga: 1-8. helyért, NB I.: 9-16. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az Extraliga és az NB I. 1-4. és 5-8. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva egymás közt még két kört játszottak. A középszakasz után az 1-6. és 9. helyezettek, valamint az osztályozó győztese play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az osztályozó vesztese (melyben a 7. és a 10. helyezett vett részt), valamint a 8. és a 11-12. helyezettek egymás közt két kört játszottak a 9-12. helyért, míg a 13-16. helyezettek az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-16. helyért.

Alapszakasz

Extraliga

NB I. 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Osztályozó: Békéscsabai RSE–BITT-Kaposvári NRC 3:0, 3:1

Negyeddöntő: BSE-FCSM–Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3:0, 3:0 és TEVA-Gödöllői RC–Békéscsabai RSE 3:1, 3:1 és Vasas SC-Duna Autó-Óbuda–MÁV Előre-Pro Patia Electronics 3:0, 1:3, 3:1 és NRK Nyíregyháza–Újpesti TE 3:0, 0:3, 1:3

Elődöntő: BSE-FCSM–Újpesti TE 3:2, 0:3, 3:2, 3:0 és TEVA-Gödöllői RC–Vasas SC-Duna Autó-Óbuda 0:3, 1:3, 1:3

Döntő: BSE-FCSM–Vasas SC-Duna Autó-Óbuda 3:0, 0:3, 0:3, 3:2, 3:1

3. helyért: TEVA-Gödöllői RC–Újpesti TE 3:2, 1:3, 0:3, 3:2, 0:3

5–8. helyért: NRK Nyíregyháza–Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3:1, 3:1 és MÁV Előre-Pro Patia Electronics–Békéscsabai RSE 1:3, 3:1, 3:0

5. helyért: NRK Nyíregyháza–MÁV Előre-Pro Patia Electronics 1:3, 0:3

7. helyért: Békéscsabai RSE–Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3:0, 3:1

9–12. helyért

13–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag